Светла́на Орло́ва: Орлова, Светлана Владимировна (род. 1951) — советская легкоатлетка.
 Орлова, Светлана Фёдоровна (род. 1956) — советская и российская актриса.
 Орлова, Светлана Юрьевна (род. 1954) — российский политик, член Совета Федерации и губернатор Владимирской области.